Ronchères je název více francouzských obcí:

 Ronchères (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Ronchères (Yonne) – obec v departementu Yonne

 jako součást názvu
 Sons-et-Ronchères – obec v departementu Aisne